Osoby o tym nazwisku:
 Sondre Turvoll Fossli – norweski biegacz narciarski
 Willy Fossli – norweski piłkarz